Села:
 Сосонка — Вінницька область, Вінницький район
 Сосонка — Сумська область, Охтирський район

Залізниця
 Сосонка — залізнична станція Південно-Західної залізниці